Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але завершила професійну кар'єру 6 травня 2007 року.

У фіналі Жустін Енен перемогла Світлану Кузнецову з рахунком 4–6, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Medibank International, жінки, одиночний розряд
Medibank International 2008